Cain Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cain Lake (Florida)
 Cain Lake (North Dakota)
 Cain Lake (South Carolina)
 Cain Lake (Washington)